Nienasycenie – powieść Stanisława Ignacego Witkiewicza
 Nienasycenie – film z 2003
 Nienasycenie – album Anny Marii Jopek